Magiër, een persoon die magie gebruikt
 Magiër (Feist), een fantasyboek van Raymond E. Feist
 De Magiër, een van de 22 troeven uit de Grote Arcana van het tarotspel